Lluís Riu Bertran (mort el 1968), empresari hoteler
 Lluís Riu i Rovira de Villar (Sant Esteve de Palautordera, 1932 – 1966) va ser alcalde de Sant Esteve de Palautordera entre 1979 i 1991